Table des caractères Unicode U+2200 à U+22FF.

Opérateurs mathématiques 
Symboles  mathématiques divers. Comprend des variantes de forme de lettres latines et grecques (quantificateurs, différentiation, produit, somme, intégration, proportionnalité, infini, etc.), de ponctuation, un pavé géométrique noir, opérateurs diadiques (composition, additifs, multiplicatifs, ensembles, éléments, inclusion, union, intersection, etc.), unadiques (radicaux), opérateurs de comparaison ou d’approximation. Ces symboles incluent parfois des diacritiques précomposés.

Table des caractères

Voir aussi

Liens internes 
 Table des caractères Unicode (2000-2FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Liens externes 
  Mathematical Operators, table sur le site Unicode (document PDF).

00220